Impatto mortale romanzo di Algis Budrys
Impatto mortale film del 1984, diretto da Fabrizio De Angelis